RPG Magazine (abréviation de l'anglais Role-Playing Games Magazine, que l'on pourrait traduire par « revue spécialisée dans les jeux de rôle ») est un magazine bimestriel français créé en 2009 et édité par la société HP/MP. RPG Magazine est spécialisé autant dans le jeu vidéo de rôle (PC et console) que dans le jeu de rôle. D'abord créé sous le titre RPG., revue parue en 2005 et 2006, il est revenu en 2009 sous son titre actuel, RPG Magazine, par la même équipe de rédaction de RPG., qui pour la publication de cette nouvelle parution avait fondé en 2008 la société HP/MP.

On retrouve des tests (avec une ligne de rédaction quasiment inchangée), des interviews, des news et informations sur les RPG, des dossiers sur les jeux déjà parus ou à venir, sans oublier le Mag dont vous êtes le héros, qui est une refonte du système du Livre dont vous êtes le héros. Soutenus par un nombre de personnes croissant depuis la disparition du dernier numéro de RPG. en 2006, l'équipe reprend la même ligne rédactionnelle. Le magazine se concentre spécialement sur les tests, dossiers et interviews exclusives, sans trop se focaliser sur les jeux pour lesquels on ne dispose que d'informations jugées incomplètes ou insuffisantes.

Historique 
En 2005, le premier numéro de RPG. paraît dans le domaine de la presse française de jeux vidéo. Au fil des numéros, le magazine trouve son public autant chez les amateurs de RPG que ceux qui le découvrent. En , le  et dernier numéro de RPG. sort en kiosque. Il s'ensuit quelques problèmes avec la maison d'édition de l'époque, le numéro 8 du magazine est déjà créé mais ne peut pas être distribué. Après une quête de plus de 2 ans à la recherche d'une maison d'édition, Youfie et Khayrhalt créent la société HP/MP en fin d'année 2008, qui a pour but l'édition et la distribution de RPG Magazine dans toute la France, avec pour projet d'étendre cette édition à d'autres pays. Le , le premier numéro du magazine sort en kiosque, et offre une possibilité de s'y abonner.

Rédaction 

 Youfie (Nathalie Delpirou) : Directrice de publication, Rédactrice, Correctrice
 Khayrhalt (Gérald Mercey) : Rédacteur en chef
 6Klop (Jean-Philippe Roeser) : Rédacteur PC et Consoles
 Skywilly (William Bertin) : Rédacteur News et Tests consoles
 Mwarf (Valérian Christner) : Rédacteur Consoles
 Noche (Arnaud Brix) : Rédacteur MMORPG
 Roro (Rodolphe Pollet) : Rédacteur PC
 Ghislain (Ghislain Morel) : Rédacteur JdR papier
 Jerom (Jérôme Thieulin) : Maquettiste, Dessinateur

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste de magazines de jeux vidéo

Lien externe 
 Le site officiel de RPG Magazine

Magazine français de jeu vidéo
Magazine de jeu de rôle
Presse bimestrielle en France
Titre de presse créé en 2009